Nong Bua Daeng (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chaiyaphum, Thailanda, cu o populație de 92.766 de locuitori și o suprafață de 2.215,5 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 8 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 130 de sate (muban).

Amphoe în provincia Chaiyaphum